Rajki est un toponyme qui peut désigner :
Rajki, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
Rajki, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Lovreč, comitat d'Istrie.
 Rajki, un village polonais situé dans le powiat de Bielsk Podlaski, voïvodie de Podlachie.